Tokiwa est un nom japonais pouvant faire référence à :
 Dame Tokiwa, une  femme de la noblesse japonaise ;
 Tokiwa, un croiseur cuirassé ;
 JS Tokiwa (AOE-423), un navire ;
 Tokiwa, un train express ;
 Tokiwa-jinja, un sanctuaire de la ville de Mito.

Homonymie